Bousse, commune française de la Moselle
 Bousse, commune française de la Sarthe